Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1971 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Billie Jean King (prvakinja)
  Rosie Casals (finale)
 - 
  Kerry Melville (polfinale)
  Françoise Dürr (tretji krog)
  Judy Dalton (četrtfinale)
  Nancy Richey (tretji krog)
  Julie Heldman (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1971